H36 – Codice che designa l'Osservatorio Sandlot di Scranton, in Kansas.